Ісаак I Комнін
Ісаак Комнін (син Олексія I)